Afrotachardina brachysetosa  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Afrotachardina из семейства лаковых червецов Kerriidae.

Распространение 
Восточная Африка: Уганда.

Описание 
Мелкие лаковые червецы, длина около 2,5 мм, основная окраска желтовато-оранжеввая. 
Питаются соками растений, таких как Annona muricata (Annonaceae).
Вид был впервые описан в 1923 году американским энтомологом Джозефом Чамберлайном (Joseph Conrad Chamberlin, 1898—1962) под первоначальным названием .  включён в состав рода  вместе с видом Afrotachardina longisetosa.

См. также 

 Aspidiotus furcraeicola
 Kerria lacca

Примечания

Литература 

 
 
 
 Munting, J. 1973. Further descriptions of African lac insects (Homoptera: Lacciferidae). Phytophylactica 5: 59-64.
 

 Chamberlin, J. C. 1925. Supplement to a monograph of the Lacciferidae (Tachardiinae) or lac insects (Homopt. Coccidae). Bulletin of Entomological Research 16: 31-41.

Ссылки 
 
 

Kerriidae
Животные, описанные в 1923 году
Насекомые Африки
Эндемики Уганды